Ponikła peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Ponikła, un village de la voïvodie de Łódź
 Ponikła, un village de la voïvodie de Podlachie
 Ponikła, un village de la voïvodie de Poméranie

Homonymie de localités